Леонид Анатольевич Огуль (род. 26 октября 1963 года, Астрахань, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Член Фракция «Единой России» в Государственной думе VII созыва|фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук
Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография

Образование 
В 1981 году Леонид Огуль окончил школу № 35 в Трусовском районе Астрахани. После поступил в Астраханский государственный медицинский институт им. А. В. Луначарского (c 2014 — университет) на факультет педиатрии, в 1987 окончил вуз, получив квалификацию врача-педиатра. В 2004 году получил второе высшее образование на кафедре «Экономика и финансы» Российской академии государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «финансы, налоги, кредит».

В 2008 году в Астраханской государственной медицинской академии (прежнее название Астраханского ГМУ) защитил диссертацию по теме «Показатели красной крови и антенатальных типов гемоглобина у недоношенных новорожденных детей». Леониду Огулю была присвоена степень кандидата медицинских наук.

В 2013 году Огуль защитил докторскую диссертацию по теме «Национальный проект „здоровье“ в родовом сертификате как решение медико-экономической проблемы инвестиций в человеческий капитал на этапе родовспоможения»
в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, ему присвоена учёная степень доктора медицинских наук.

Медицинская карьера 
В 1986—1987 годах работал фельдшером по приёму вызовов и передаче выездным бригадам в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. С 1987 по 1988 год работал во второй областной клинической больнице Астраханской области врачом-интерном по невропатологии.

С 1988 по 2004 год работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в отделении детской реанимации клинического родильного дома № 2 (ныне МУЗ г. Астрахани «Клинический родильный дом»). В 2005 году был назначен главным врачом «Клинического родильного дом», работал в должности вплоть до избрания в Государственную думу в 2012 году.

В декабре 2020 года Леонид Огуль возглавил экспертный медицинский совет при губернаторе Астраханской области, в задачи которого входит в том числе борьба с коронавирусом. Ранее в октябре он предложил выдвинуть создателей первой в мире вакцины от коронавируса из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на Нобелевскую премию.

Работа в городском совете Астрахани и областной думе 
3 декабря 2000 года избран депутатом городского совета Астрахани по избирательному округу № 15 (набрал 35,64 % голосов).

28 октября 2001 года Леонид Огуль стал депутатом Думы Астраханской области III созыва, прошёл по избирательному округу № 24 (выдвинут группой избирателей; набрал 35,51 %). 4 июля 2006 года избран в IV созыв областного парламента по тому же округу от партии «Единая Россия» (57,72 %). Полномочия исполнял на непостоянной основе, продолжая работать в «Клиническом родильном доме».

В июле 2006 года повторно избран депутатом Астраханской областной думы IV созыва по одномандатному избирательному округу № 24. Продолжал работать главврачом, в думе был первым заместителем председателя комитета по здравоохранению и социальному развитию.

В единый день голосования 4 декабря 2011 года Леонид Огуль одновременно баллотировался в Государственную думу VI созыва (четвёртый номер в региональной группе № 33, Астраханская область) и Думу Астраханской области V созыва. Был избран в областной парламент.

Работа в Госдуме 
В единый день голосования 4 декабря 2011 года Леонид Огуль одновременно баллотировался в Государственную думу VI созыва (четвёртый номер в региональной группе № 33, Астраханская область) и Думу Астраханской области V созыва. Был избран в областной парламент.

27 февраля 2012 года Центральная избирательная комиссия своим постановлением передала Леониду Огулю вакантный мандат депутата Госдумы: он освободился в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Сергея Боженова и должен был перейти действующему губернатору Астраханской области Александру Жилкину, но тот отказался. В Госдуме был членом партийной фракции, а также членом комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

В сентябре 2015 на выборах в парламент Астрахани Леонид Огуль возглавлял партийный список «Единой России». Партия набрала более 50 %, Огуль от мандата отказался.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года баллотировался от партии «Единая Россия» в депутаты Госдумы VII созыва по Астраханскому одномандатному избирательному округу № 74. Опередил ближайшего соперника от партии «Справедливая Россия» Олега Шеина и был избран депутатом. В нижней палате Парламента вошёл в состав партийной фракции, был заместителем председателя комитета по охране здоровья.

Законотворческая деятельность 
В 2011—2021 годах в течение исполнения полномочий депутата Государственной думы VI и VII созывов выступил соавтором и инициатором 116 законодательных законопроектов и поправок к федеральному законам. В Госдуме VI созыва Леонид Огуль проработал 41 инициативу, из них 28 обрели статус законов РФ и были подписаны президентом. В Госдуме VII созыва к январю 2021 года Огуль стал автором и соавтором 78 инициатив, из них 48 законопроектов (в том числе 6 из предыдущего созыва) стали законами, ещё 18 законопроектов находились на рассмотрении.

Большая часть законопроектов Огуля связана с медициной: закон о защите врачей, который вывел нападение на медиков в более тяжкую категорию преступлений с более жёстким наказанием; закон о паллиативной помощи, облегчающий положение больных и их близких; закон для людей с инвалидностью об электронных сертификатах на техсредства реабилитации; закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, расширяющий охват населения прививками; закон о регулировании оборота антибиотиков; закон, ограничивающий реорганизацию и ликвидацию медицинских организаций; закон, обязывающий работодателя отпускать сотрудников на диспансеризацию.

Часть законодательных инициатив связаны с пандемией коронавируса. Были приняты: закон, дающий правительству право ограничивать рост цен на лекарства; закон о дистанционной торговле лекарственными препаратами; законы об упрощенном получении пособий по безработице и для декретных; закон о правах дистанционных работников; также были упорядочены штрафы за нарушение карантина.

Ряд инициатив касались детства: Леонид Огуль был инициатором идеи перенести расходы лечения дорогих орфанных заболеваний на федеральный бюджет. В итоге под это был изменён налоговый кодекс, введена с 2021 года повышенная ставка подоходного налога (дополнительные 2 % налога НДФЛ для богатых россиян с доходами выше 5 млн рублей) и создан целевой фонд «Круг добра». Также был приняты поправки в закон об опеке, закон об усилении мер безопасности в детских лагерях отдыха, а также пакет законов об информационной безопасности детей, в том числе об уголовном наказании за склонение к суициду и создание «групп смерти». Также он разработал и предлагал внедрить в школах концепцию образовательную программы «Моё здоровье».

Отдельный пул законодательных инициатив Леонида Огуля касается борьбы с вредными привычками. Он стоял у истоков законопроектов о повышении штрафов за распространение насвая и снюса, и законопроект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

В вышедшем в 2021 году двенадцатом рейтинге эффективности работы российских парламентариев «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) Леонид Огуль занял 21-е место из 444 парламентариев.

Международные санкции 
В феврале 2022 года попал под санкции ЕС поле признания независимости ДНР и ЛНР. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды 
14 июня 2012 года Указом Президента Леониду Огулю присвоено звание «Заслуженного врача Российской Федерации».
 Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»
 Благодарность правительства РФ (2019).
 Почётная грамота Министерства труда и социального развития РФ

Семья 
Женат, две дочери.

Примечания 

Выпускники Астраханского государственного медицинского университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Члены «Единой России»
Депутаты Думы Астраханской области
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине